Packhaus steht für:
 allgemein ein Gebäude zur Aufbewahrung von Gütern, siehe Speicher (Gebäude)

Einzelne Packhäuser:	

 Packhaustheater Bremen
 Kulturzentrum Lagerhaus#Packhaus und Verwaltungsgebäude. ehemaliges Packhaus, Bremer Schildstraße
 Packhäuser am Eider-Kanal, siehe Eider-Kanal#Packhäuser
 Packhaus Schnoor 2 in Bremern 
 Zoll- und Packhaus (Norden)
 Packhaus (Tallinn)
 Packhaus in Wietmarschen, siehe Wietmarschen#Heimathaus Wietmarschen, das sogenannte Packhaus

Siehe auch:
 Packhaustheater Bremen
 Packhof (Begriffsklärung)
 Backhaus